Ланжерон — термін, що має такі значення:

 «Ланжерон» — українська масонська ложа, що діє в Одесі.

Персоналії 

Члени дому Андро (), барони де Ла Ферте-Ланжерон (), а також графи де Ланжерон ().
 Жозе Андро де Ланжерон (; 1669—1711) — військовий діяч Франції, генерал-лейтенант армії при Людовику XIV.
 Жан-Баптіст Луї Андро (; 1677—1754), маркіз де Молевріер-Ланжерон () — маршал Франції.
 Луї Олександр Андро де Ланжерон (; 1763—1831) — військовий діяч Франції та Російської імперії.

Географічні об'єкти

Ланжерон — мис у центральній частині Одеської затоки Чорного моря, названий в честь Луї Олександра Андре де Ланжерона.
 Ланжерон — пляж в Одесі, що знаходиться на однойменному мисі.

Ланжерон — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Ньєвр.

Див. також 
 Лонжерон